Ribič je lahko:

ribič, poklicna oz. ljubiteljska dejavnost
Ribič, naselje v Občini Kranska Gora
Ribič, pogost priimek v Sloveniji
Ribič (revija), periodična publikacija Slovenske ribiške zveze